El Catálogo de Microsoft Update es un sitio web que ofrece actualizaciones para ordenadores con Windows 2000 SP3, Windows XP y Windows Server 2003 y sistemas

operativos posteriores.

Creado por Microsoft, el servicio proporciona una lista de actualizaciones para que las empresas las distribuyan en red. Las actualizaciones de seguridad se publican una vez al mes en el sitio web, salvo en circunstancias especiales; por ejemplo, en caso de que se extienda un virus informático o un gusano, Microsoft publica la actualización correspondiente lo antes posible.

Gordon Mangione, vicepresidente de la Unidad de Negocio y Tecnología de Seguridad de Microsoft (de 2004-03 a 2005-11), comentó: «Dado que los nuevos servicios y tecnologías extraen la información y las actualizaciones de una única fuente —el catálogo de Microsoft Update— y utilizan un motor de sondeo común (proporcionado por el nuevo Agente de Windows Update), nuestros clientes tendrán un proceso de gestión de actualizaciones mucho más integrado y fiable».

Usos 
Microsoft lanzó la última versión del sitio en agosto de 2007, y en ese momento sólo funcionaba en el navegador Internet Explorer, versión 6 y versión 7. Antes de utilizar el catálogo, el usuario debe instalar un control ActiveX para buscar las actualizaciones disponibles en el sitio web. Las búsquedas pueden guardarse como un canal RSS para estar al tanto de las nuevas actualizaciones. En el Catálogo de Microsoft Update, las descargas se aceleran con el Servicio de Transferencia Inteligente en Segundo Plano de Microsoft, que descarga las actualizaciones del sitio web de forma asíncrona intentando utilizar el menor ancho de banda posible.

Además, el servicio se integra con Windows Server Update Services y System Center Configuration Manager 2007 para que los administradores de red puedan desplegar las actualizaciones descargadas desde el sitio web de forma remota a través de una red.

Resurgencia 
Desde finales de 2015, y el lanzamiento de Windows 10, Microsoft pone a disposición las actualizaciones exclusivamente a través del Catálogo de Microsoft Update. El sitio web ya no requiere el control ActiveX. Ahora todo el mundo puede utilizarlo desde cualquier navegador moderno en lugar de ser exclusivo de Internet Explorer, lo que permite a los usuarios de otras plataformas descargar las actualizaciones para archivarlas o distribuirlas.

Véase también 

 Servicios de Actualización de Servidor de Windows (WSUS)
 Windows Update
 Microsoft

Referencias

Enlaces externos 

 https://www.catalog.update.microsoft.com/

Sitios web de Microsoft